Региональные автодороги Латвии — это государственные автодороги (не относящиеся к категории главных автодорог), соединяющие административные центры краёв, или соединяющие их с городами республиканского значения или главными/региональными автодорогами, или соединяющие между собой города республиканского значения.

Региональные автомобильные дороги в Латвии обозначаются табличками прямоугольной формы с буквой P белого цвета и порядковым номером соответствующей дороги на тёмно-синем фоне.

По данным на 31 декабря 2019 года, длина региональных автодорог в Латвии составила 5448 км, из которых с асфальтовым или асфальтобетонным покрытием 4633 км, а с покрытием в виде гравия или щебня — 815 км.

Перечень региональных автодорог

См. также 
 Автомобильные дороги Латвии

Примечания

Ссылки 
 Likumi.lv Закон «Об автодорогах». 
 Государственные дороги Латвии 
 Положения кабинета министров о списках государственных автодорог и участках автодорог самоуправлений, включённых в маршрут государственных автодорог.

Дороги Латвии